Snowbird steht für:

 Snowbird (Lied), Hit der kanadischen Sängerin Anne Murray
 Snowbird (Segelboot), Disziplin bei den olympischen Sommerspielen von 1932, siehe Olympische Sommerspiele 1932/Segeln#Snowbird
 Snowbird (Utah), gemeindefreies Gebiet in den Rocky Mountains
 Snowbird Lake, See in Kanada
 Snowbirds, Kunstflugstaffel der Royal Canadian Air Force